Antón o Anton puede referirse a:

 Anton, nombre propio de varón.
 Anton, apellido.

También, estas denominaciones pueden estar vinculadas o referidas a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Divisiones administrativa 

 Anton, localidad de la provincia de Sofía.

 Antón, barrio del municipio Santa Clara de la provincia de Villa Clara, Cuba.

 Antón, distrito de Panamá.
 Antón, ciudad capital del distrito de Panamá.

Personalidades y personajes destacados

Santos 
 San Antón (251-356), también conocido como San Antonio Abad o Antón Abad, o simplemente como San Antonio, ermitaño egipcio, monje cristiano fundador del movimiento eremítico (festividad: 17 de enero).

Personas (nombre propio Anton o Antón) 
 Anton Ažbe (1862-1905), pintor realista esloveno y profesor de pintura.
  Antón Bakov (1965-), también conocido como Anton Alekseyevich Bakov y como Anton Alexejewitsch Bakow, empresario ruso, diputado de la Duma en el período 2003-2007, político, escritor, defensor de derechos humanos y sociales, y líder del Partido Monárquico de Rusia.
 Anton Bruckner (1824-1896), también conocido como Josef Anton Bruckner, compositor y organista austriaco.
  Antón Chéjov (1860-1904), también conocido como Antón Pávlovich Chéjov, médico, escritor, y dramaturgo ruso.
 Anton Corbijn (1955-), también conocido como Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard, fotógrafo neerlandés y director de videos musicales.
  Anton de Bary (1831-1888), también conocido como Heinrich Anton de Bary, cirujano, botánico, microbiólogo, algólogo, y micólogo alemán.
 Antón de Marirreguera, también conocido como Antón González Reguera, escritor español del siglo XVII, autor del primer libro en asturiano.
  Antón Denikin (1872-1947), también conocido como Antón Ivánovich Denikin, militar ruso, uno de los principales líderes del contrarrevolucionario Movimiento Blanco durante la Guerra Civil Rusa.
 Anton Dermota (1910-1989), tenor esloveno.
 Anton Diabelli (1781-1858), también conocido como Antonio Diabelli, músico austriaco, pianista y compositor, además de editor de música y profesor de piano y guitarra.
 Anton Docher (1852-1928), también conocido como Antonin Jean Baptiste Docher, sacerdote franciscano francés, misionero auvernés, y defensor de los indios.
 Anton Dohrn (1840-1909), también conocido como Felix Anton Dohrn, darwinista y fundador de la estación zoológica de Nápoles.
 Anton Ferdinand (1985-), también conocido como Anton Julian Ferdinand, futbolista inglés.
 Anton Fugger (1493-1560), comerciante alemán y miembro de la familia Fugger.
 Antón García Abril (1933-), compositor y músico español, y padre del arquitecto Antón García-Abril.
 Anton Gavel (1984-), deportista eslovaco naturalizado alemán, jugador de baloncesto.
 Anton Geesink (1934-2010), también conocido como Antonius Johannes Geesink y como Antonius Johannes "Anton" Geesink, deportista neerlandés que compitió en yudo y en lucha libre profesional.
 Anton Hansen Tammsaare (1878-1940), también conocido como Anton Hansen y como A. H. Tammsaare, escritor estonio cuya pentalogía "Truth and Justice" (en español: "Verdad y Justicia") es considerada una de las principales obras de la literatura estonia.
 Anton Hysén (1990-), también conocido como Glenn Anton Hysén, futbolista profesional sueco nacido en Reino Unido.
 Anton Jurgens (1867-1945), también conocido como Antonius Johannes Jurgens, empresario holandés, cofundador de la Anton Jurgens' Margarine fabrieken N.V. (factoría que fabricaba margarinas a base de aceite de palma, agua y leche).
 Anton Karas (1906-1985), músico vienés especialista en la cítara.
 Anton Korošec (1872-1940), político austrohúngaro esloveno, destacado dirigente del conservador Partido Popular Esloveno, y además, sacerdote católico y notable orador.
 Anton LaVey (1930-1997), también conocido como Anton Szandor LaVey y como Howard Stanton Levey, escritor y músico estadounidense, icono dentro del satanismo y la cultura popular, por ser el fundador de la Iglesia de Satán, y también por haber sido proclamado como el 'Papa negro'.
 Anton Lichtenstein (1753-1816), también conocido como Antonio Augusto Enrique Lichtenstein, zoólogo alemán, padre de Martin Lichtenstein, y además, doctor en teología y filosofía, y profesor de idiomas orientales.
 Anton Linhart (1756-1795), también conocido como Anton Tomaž Linhart, dramaturgo e historiador esloveno, destacado por ser el autor de la primera comedia en esloveno.
 Anton Pann (1790-1854), también conocido como Antonie Pantoleon-Petroveanu, compositor valaquero, musicólogo, poeta de lengua rumana, y también impresor, traductor, y maestro de escuela.
 Antón Reixa (1957-), también conocido como Antonio Javier Eulogio Rodríguez Reija, escritor, músico, poeta, guionista, productor, y director de cine español.
 Antón Rubinstein (1829-1894), también conocido como Antón Grigórievich Rubinstéin, pianista, compositor y director de orquesta ruso.
 Antón Shipulin (1987-), también conocido como Anton Vladímirovich Shipulin, deportista ruso que compite en biatlón.
 Anton Webern (1883-1945), también conocido como Anton von Webern y como Anton Friedrich Wilhelm Webern, compositor y musicólogo austriaco.
 Anton Yelchin (1989-2016), también conocido como Anton Viktorovich Yelchin, actor ruso-estadounidense de cine y televisión.
 Apolo Anton Ohno (1982-), deportista estadounidense, patinador de velocidad sobre pista corta.
 Anton Rodrigez (1783) a.C., mejor amigo de Larita. Larita le quiere mucho porque es muy majo y descubrió nuevas formas de formar el plural de palabras como Mamut---> Mamutes o Dúplex---> Duplexes. También llegó a la conclusón de que el matemático Euclides en realidad se llamaba Eudides,

Personas (apellido Anton o Antón) 
 Abel Antón (1962-), también conocido como Abel Antón Rodrigo, atleta (corredor especializado en carreras de fondo) y político español.
 Ana María Anton (1942-), botánica argentina, además de curadora y profesora.
 Arsenio Martínez Campos Antón (1831-1900), también conocido como Arsenio Martínez Campos, militar y político español, autor del pronunciamiento que provocó la restauración de la monarquía borbónica.
 Danilo Antón (1940-), también conocido como Danilo Antón Giudice, geólogo, geógrafo, e historiador uruguayo.
 Gabriel Anton (1858-1933), neurólogo y psiquiatra checo.
 Igor Antón (1983-), también conocido como Igor Antón Hernández así como con el apodo 'Fuji', ciclista español.